XAV steht für:
 Experimental Autonomous Vehicle, südkoreanischer unbemannter militärischer Aufklärungsfahrzeug-Prototyp

xav steht für:
 Xavante (Sprache) (ISO-639-3-Code), brasilianische indigene Sprache

Abkürzung